Польша:

Топоним 
 Польша — государство в восточной Европе.
 Поляхия — в русской дореволюционной историографии название земель, позже называвшихся Польшей.
 Исторические области
 Великая Польша (Старая Польша) — «северовосточная часть бывшей Посполитой речи, управлявшаяся некогда польскими герцогами» (определение, данное в Русском энциклопедическом словаре 1875 г.).
 Малая Польша — «название южной части старой Польши» (определение, данное в Энциклопедическом словаре 1896 г.).
 Старая Польша — синоним Великой Польши, употреблявшийся в противоположность Малой, то есть младшей Польше.

 Историографический термин
 Доисторическая Польша

Административно-территориальная единица 
 Возникшие в результате разделов Речи Посполитой
 Австрийская Польша
 Прусская Польша
 Российская Польша
 Существовавшие в период Второй мировой войны
 Генерал-губернаторство Польша

Имя собственное 
 Новая Польша — ежемесячный журнал на русском языке.

Другое 
 Польша от моря до моря — националистический лозунг.

См. также 
 Молодая Польша

Примечания